Cyrkulator – urządzenie elektroniczne
 Cyrkulator optyczny – pasywny przyrząd optyczny
 Cyrkulator – urządzenie stosowane w akwarystyce